Burke es un nombre irlandés de origen normando que significa colina fortificada. 

Este nombre procede de la familia de Bourg (en latín medieval de Burgo), cuyo nombre fue anglicado en "Burke" (Condado de Galway) o "Bourke" (Condado de Mayo).

Personajes 
 Billie Burke (1884-1970), actriz estadounidense.
 Billy Burke (1966-), actor estadounidense.
 Edmund Burke (1729-1797), político y filósofo irlandés.
 James Burke (1936-), historiador de la ciencia británico.
 Pat Burke, jugador de baloncesto irlandés.
 Peter Burke (1937-), historiador británico.
 Raymond Leo Burke (1948-), cardenal estadounidense.
 Robert John Burke (1960.), actor estadounidense.
 Robert O'Hara Burke (1821-1861), explorador australiano. 
 Solomon Burke (1940-2010), cantante estadounidense.
 Thomas Burke (1875-1929), atleta estadounidense.
 William Burke (1903-1958), actor estadounidense.

Topónimos 
 Aeropuerto de Burke Lakefront en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Buques
 Clase Arleigh Burke, clase de destructores de la Armada de los Estados Unidos.
 USS Arleigh Burke (DDG-51), destructor de la Armada de los Estados Unidos, líder de la clase anterior.